Паркерс-Прери (город, Миннесота) — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.
 Паркерс-Прери (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.